Schranz má více významů:

 Schranz – styl elektronické hudby

Příjmení 
 Christine Schranz (* 1988) – rakouská sportovní lezkyně
 Ivan Schranz (* 1993) – slovenský fotbalista
 Karl Schranz (* 1938) – bývalý rakouský reprezentant v alpském lyžování, trojnásobný mistr světa